Der Mongolia Cup, auch unter dem Namen MFF Cup  oder MFF Tsomm bekannt, ist ein nationaler mongolischer Fußballwettbewerb, der von der Mongolian Football Federation organisiert wird.

Sieger nach Jahr

Weblinks 
 Statistik bei rsssf.com

 
Mongolia Cup, Sieger